Переїзд — синонім понять залізничний переїзд і мувінг.
 Переїзд — колишнє село в Україні.